Kazimierz Florian Czartoryski (1620-1674),  arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski
 Kazimierz Czartoryski (1674–1741), urzędnik ziemski, senator
 Kazimierz Jerzy Czartoryski (1892-1936), ziemianin, oficer